Супчик — многозначное понятие

 Супчик — уменьшительное название супа
 Супчик, Бедржич — чехословацкий гимнаст
 Супчик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», ветрогон